2 miejscowości w Polsce: 
 Krejwiany – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Puńsk 
 Krejwiany – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Rutka-Tartak